Малюк — мала дитина

Персоналії 

 Малюк Вадим Андрійович ( 1995) — український футболіст.
 Малюк Василь Васильович ( 1983) — український військовик, бригадний генерал, в.о. Голови Служби безпеки України.
 Малюк Григорій Вікторович (1948 - 2008) — український промисловець, генеральний директор заводу ім. Малишева.

Зброя 

 Вулкан-М (Малюк) — автомат з компонуванням булпап українського виробництва, глибока модифікація автомата Калашнікова.
 Малюк (бомба) — ядерна бомба, скинута на японське місто Хіросіма 6 серпня 1945 року.

Літературні твори та герої 
 «Малюк» — науково-фантастична повість Аркадія і Бориса Стругацьких.
 Малюк ( — «братик») — популярний літературний персонаж, створений шведською письменницею Астрід Ліндгрен, головний (поряд з Карлсоном ) герой трилогії про Малюка та Карлсона .

Фільми 
 «Малюк» () — американська комедійна драма 1921 року.
 Малюк () — американський науково-фантастичний фільм 2000 року.
  () — американський фільм 2015 року.
 Малюк () — британський комедійний серіал жахів 2022 року.